Villanueva de los Infantes (Ciudad Real) — município na província de Ciudad Real, Castilla-La Mancha, Espanha
 Villanueva de los Infantes (Valladolid) — município na província de Valladolid, Castela e Leão, Espanha

Ver também 

Desambiguação
Desambiguações de topônimos